Hazelwood, parfois orthographié Hazlewood, est un nom propre anglo-saxon qui réfère à :

Toponyme

Australie 
 La centrale à charbon d'Hazelwood (en ), une centrale thermique à charbon située près de Morwell, dans l'État de Victoria en Australie.

États-Unis 
 Hazelwood, ancienne ville de Caroline du Nord, aux États-Unis, qui a fusionné en 1995 avec Waynesville ;
 Hazelwood, ville du Missouri, dans le comté de Saint Louis, aux États-Unis ;
 Hazelwood, banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Royaume-Uni 
 Hazelwood, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Hazlewood, un hameau du Yorkshire du Nord, en Angleterre.

Patronyme 

Hazelwood, parfois orthographié Hazlewood, est aussi un patronyme porté par les personnalités remarquables suivantes :
 Lee Hazlewood (1929, 2007), un auteur-compositeur-interprète et producteur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis